Ciutat de Turquia actualment coneguda com a Perşembe
 Districte i vila de Somalilàndia a la regió d'Awdal, vegeu Boon (Awdal)
 Boon (sèrie)
 Boon (maay) és una variant del maay, una llengua de Somàlia, Kenya, Etiòpia i el Iemen.